Списак градова на Исланду по броју становника.

Списак

Погледати још 
 Административна подела Исланда

Спољашње везе 
 Статистика Исланда

Исланд